Bitka pri Lepantu je lahko:
 bitka pri Lepantu (1499) 
 bitka pri Lepantu (1500)
 bitka pri Lepantu (1571)